Вениамин Иванович Кириллов (1916—1943) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник польского похода, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940).

Биография 
Вениамин Кириллов родился 8 декабря 1916 года в посёлке Урюм (ныне —  Забайкальского края) в многодетной семье золотостарателя Ивана Кириллова. После окончания восьми классов школы работал учителем физической культуры в Сретенске. В 1937 году Кириллов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в польском походе и советско-финской войне. С декабря 1939 года младший командир Вениамин Кириллов командовал отделением разведки артиллерийского дивизиона 402-го гаубичного артиллерийского полка 7-й армии Северо-Западного фронта. Отличился во время боёв с финскими войсками.

В декабре 1939 — январе 1940 года Кириллов вместе с разведчиками своего отделения совершил ряд рейдов, целью которых было выявление местонахождения финских огневых точек. В ночь с 11 на 12 января 1940 года, находясь в группе старшего лейтенанта Алексея Ватагина, Кириллов участвовал в уничтожении финского дота и захвате ценного «языка».

«Кириллову, как у нас говорили, „везло“. Он возвращался невредимым из самых опасных экспедиций. Но везение здесь было обусловлено тем, что сам Кириллов старался рисковать как можно меньше. Он вел своё дело без спешки и торопливости. Красивых жестов он не делал, в рост под пулями не поднимался. Там, где другой, может быть, прополз бы расстояние за полчаса, Кириллов полз три часа, а то и четыре. Каждую кочку, каждый камень он использовал для укрытия. В его подвигах не было жертвенности, в них было сознание долга и расчет, доведенный до предела».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года младший командир Вениамин Кириллов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 478.

В 1941 году Кириллов окончил Ленинградское артиллерийское училище. Участвовал в боях Великой Отечественной войны, в 1942 командовал 246 дивизионом 35 ГМП, в 1943 — 61-м гвардейским миномётным полком. Погиб в бою за освобождение Днепропетровска 5 ноября 1943 года. Похоронен в Днепропетровске.

Был также награждён орденом Красного Знамени.

Семья 
 Жена (с 1942) — Марианна Бебутова, актриса.

Отзывы современников 
Из воспоминаний двоюродной племянницы Людмилы Сергеевой, первой жены переводчика Андрея Сергеева:
Дядя Веня, молодой красавец, всегда улыбался ослепительной белозубой улыбкой, сажал меня на колени, ерошил мои русые кудрявые волосы и приговаривал: "А кудри-то в Ельцовых. Его мама, урождённая Ельцова, была родной сестрой моего деда Анания Александровича Ельцова. Сам дядя Веня пошёл в Кирилловых — темноволос, черноглаз и всегда как будто загорелый — такой цвет лица у него был. На дядю Веню все обращали внимание — высокий стройный, хорош собою, улыбчивый и уже Герой.

Примечания

Литература 
 
 Герой Советского Союза майор С. Ниловский. Заметки артиллериста // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. — М.: Воениздат, 1941. — Ч. 2. — С. 27—28.
 Герой Советского Союза В. Кириллов. В разведке // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. — М.: Воениздат, 1941. — Ч. 2. — С. 30—35.
 Золотые Звёзды забайкальцев. — Иркутск: Вост.-Сибирское кн. изд., 1966.

Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Днепре